Открытый чемпионат США по теннису 2019 — 139-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема, проводящегося в американском городе Нью-Йорк на кортах местного Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг.

В 2019 году матчи основных сеток проходили с 26 августа по 8 сентября. Соревнование традиционно завершало сезон турниров серии в рамках календарного года.

Прошлогодние победители среди взрослых:
 в мужском одиночном разряде —  Новак Джокович;
 в женском одиночном разряде —  Наоми Осака;
 в мужском парном разряде —  Майк Брайан и  Джек Сок;
 в женском парном разряде —  Эшли Барти и  Коко Вандевеге;
 в смешанном парном разряде —  Бетани Маттек-Сандс и  Джейми Маррей.

Общая информация

Рейтинговые очки

Взрослые 
Ниже представлено распределение рейтинговых очков теннисистов на серии турниров Большого шлема.

Юниоры

Призовые деньги 
Призовой фонд Открытого чемпионата США в 2019 году вырос на 13,2 % по сравнению с показателем предыдущего сезона и является самым крупным среди всех турниров серии.

* на двоих игроков

US Open Series 
Открытый чемпионат США традиционно завершает американскую серию турниров — US Open Series, проводившуюся на протяжении пяти недель.

Сеянные игроки 
Ниже представлен список сеянных игроков согласно рейтингам ATP и WTA на 19 августа 2018 года. Рейтинговые очки после турнира указаны в таблице напротив фамилии и имени игрока.

Мужской одиночный разряд

Снявшиеся теннисисты

Женский одиночный разряд

Снявшиеся теннисистки

Победители

Взрослые

Мужчины. Одиночный разряд 

В финале  Рафаэль Надаль обыграл  Даниила Медведева со счётом 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4.

 Для Надаля эта победа стала четвёртой на US Open и 19-й на турнирах серии Большого шлема. Для испанца этот титул — 83-й на соревнованиях уровня ATP.
 Для Медведева этот финал стал 7-м в сезоне и 11-м в карьере на турнирах уровня ATP. Даниил потерпел пятое поражение в сезоне в решающих матчах и шестое — в карьере.
 Медведев стал первым с 2005 года российским теннисистом, пробившимся в финал турнира серии Большого шлема (на Открытом чемпионате Австралии победу одержал Марат Сафин), и четвёртым представителем России / СССР, кому удалось принять участие в главном поединке соревнований (ранее в финалах «мэйджоров» участвовали Александр Метревели, Евгений Кафельников и Сафин).

Женщины. Одиночный разряд 

В финале  Бьянка Андрееску обыграла  Серену Уильямс со счётом 6-3, 7-5.

 Для Бьянки Андрееску этот титул стал первым на турнирах серии Большого шлема и третьим на соревнованиях уровня WTA. Обе победы канадка одержала в этом сезоне — в Индиан-Уэллсе и Торонто.
 19-летняя канадка стала первой в Открытой эре чемпионкой US Open, дебютировавшей на турнире. Кроме того, Андрееску повторила достижение Моники Селеш, которая также выиграла титул на своём четвёртом «мэйджоре» (Открытый чемпионат Франции 1990).
 Андрееску стала первой в истории Канады победительницей турнира Большого шлема в женском одиночном разряде.
 Уильямс потерпела поражение в четвёртом подряд финале турнира Большого шлема и в пятом — на соревнованиях уровня WTA.
 Серена Уильямс упустила возможность сравняться по количеству титулов на турнирах серии Большого шлема с легендарной австралийкой Маргарет Корт, которая побеждала 24 раза (в том числе 11 титулов в Открытой эре).

Мужчины. Парный разряд 

В финальном матче  Хуан Себастьян Кабаль и  Роберт Фара обыграли  Орасио Себальоса и  Марселя Гранольерса со счётом 6-4, 7-5.

 Кабаль и Фарах выиграли второй титул серии Большого шлема подряд. Ранее колумбийцы стали триумфаторами Уимблдонского турнира.
 Для Кабаля этот титул стал 17-м в карьере, а Фара одержал свою 16-ю победу на турнирах уровня ATP.

Женщины. Парный разряд 

В финале  Элизе Мертенс и  Арина Соболенко обыграли  Викторию Азаренко и  Эшли Барти со счётом 7-5, 7-5.

 Для Мертенс и Соболенко этот титул стал первым на турнирах серии Большого шлема и третьим в сезоне. Ранее дуэт выиграл турниры в Индиан-Уэллсе и Майами.
 Мертенс завоевала девятый титул в карьере на турнирах уровня WTA, Соболенко — третий.
 Впервые за 16 лет представительница Бельгии стала чемпионкой турнира Большого шлема в женском парном разряде. Последнее достижение принадлежало Ким Клейстерс, которая стала триумфатором Уимблдонского турнира.
 Впервые с 1997 года белорусская теннисистка стала победительницей турнира серии. Предыдущего успеха добилась титулованная Наталья Зверева, одержавшая победу на Уимблдонском турнире.
 Барти второй год подряд принимала участие в финале US Open, однако не смогла защитить титул.
 Азаренко впервые за 8 лет вышла в финал турнира Большого шлема в женском парном разряде, однако уступила в решающем матче в четвёртый раз подряд.

Смешанный парный разряд 

В финале  Бетани Маттек-Сандс и  Джейми Маррей обыграли  Чжань Хаоцин и  Майкла Винуса со счётом 6-3, 6-2.

Маттек-Сандс и Маррей первая за 37 лет пара, защитившая титул
Маттек-Сандс и Маррей защитили титул победителей Открытого чемпионата США, а британцу удалось выиграть турнир в третий раз подряд (в 2017 году его напарницей была Мартина Хингис).
Для американки этот титул стал четвёртым на турнирах серии Большого шлема в смешанном парном разряде, а для Маррея — пятым.
Чжань Хаоцин и Майкл Винус проиграли свой второй финал на US Open. В 2017 году в борьбе за титул дуэт уступил Хингис и Маррею.

Юниоры

Юноши. Одиночный турнир 
 Йонас Форейтек обыграл  Эмилио Наву со счётом 6-7(4), 6-0, 6-2.

 Впервые за 13 лет представитель Чехии выиграл титул в юношеском одиночном разряде. Ранее Душан Лойда также выиграл US Open.

Девушки. Одиночный турнир 
 Мария Камила Осорио Серрано обыграла  Александру Епифанову со счётом 6-1, 6-0.
 Впервые за 19 лет представительница Южной Америки одержала победу на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде среди девушек. В 2000 году титул выиграла аргентинская теннисистка Мария-Эмилия Салерни, ставшая чемпионкой юниорского Уимблдона и US Open.

Юноши. Парный турнир 
 Элиот Спиццирри и  Тайлер Зинк обыграли  Эндрю Полсона и  Александра Згировского со счётом 7-6(4), 6-4.

Девушки. Парный турнир 
 Камилла Бартоне и  Оксана Селехметьева обыграли  Обан Дроге и  Селену Яничиевич со счётом 7-5, 7-6(6).

Ссылки 
 

США
Август 2019 года
Сентябрь 2019 года
2019